Бекас:

 Бекас — небольшая птица с длинным, прямым и острым клювом.

Авиатехника 
 ДАР-10 «Бекас» — болгарский штурмовик (прототип ДАР-10А построен в 1941 году, второй вариант ДАР-10Ф был завершён в марте 1945 года, но на вооружение не поступил в связи с завершением Второй мировой войны и развитием реактивной авиации)
 SZD-35 Bekas — польский двухместный планер, разработанный в 1970—1971 гг.
 Х-32 Бекас — лёгкий многоцелевой самолёт, разработанный в 1993 году харьковским ЗАО «Лилиенталь»
 Бе-103 «Бекас» — гидросамолёт ОКБ Бериева

Оружие 
 Бекас (ружьё) — серия помповых ружей, разработанных Вятско-Полянским машиностроительным заводом «Молот». Выпускаются с 1996 года в нескольких модификациях.
 ВПО-201 «Бекас Авто» — полуавтоматическое ружьё, разработанное на базе помпового ружья «Бекас М». Выпускается Вятско-Полянским машиностроительным заводом «Молот» под патрон 12×76 мм Магнум в нескольких модификациях.